Inteligencja – termin opisujący zdolności umysłu.

Inteligencja może też odnosić się do:
 inteligencja – w socjologii, nazwa warstwy społecznej
 inteligencja – w psychologii, sprawność umysłowa
inteligencja – inna nazwa dla gry towarzyskiej państwa-miasta
 inteligencja roślin – zachowania adaptacyjne roślin

Zobacz też